Aftenia (voornaam), Moldavische meisjesnaam
 Aftenia (inslagkrater), vernoemd naar bovenstaande